Muhu (eiland), een eiland in de Oostzee, vallend onder Estland
 Muhu (gemeente), een gemeente in Estland, die het eiland Muhu omvat